Recologne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Recologne (Doubs), im Département Doubs
Recologne (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Recologne-lès-Rioz im Département Haute-Saône